Slovo Beer může znamenat:

příjmení osob
 Adolf Beer (1831–1902) – rakouský historik a politik z Moravy
 Alexandr Beer (1917–2015) – československý voják a účastník východního protinacistického odboje
 Alfred Löw-Beer (1872–1939) – německý podnikatel
 Alois Beer (1833–1897) – český písmák a malíř
 Alois Beer (1840) (1840–1916) – rakouský c. a k. dvorní fotograf
 Angelika Beer – německá politička, europoslankyně za Stranu zelených
 Antonín Beer (1881–1950) – český jazykovědec, pedagog, profesor germánské jazykovědy a pozdější děkan FF MU v Brně
 Arthur Beer (1900–1980) – česko-německý astronom
 Erich Beer (* 1946) – německý fotbalista
 Franz Beer (1804–1861) – vídeňský architekt
 Heinrich Beer (1866–1944) – rakouský a českoněmecký politik, poslanec Říšské rady
 Jakub Beer (1796–1866) – český duchovní a politik, velmistr řádu křižovníků
 Jisra'el Beer (1912–1966) – izraelský politik, novinář, voják a sovětský špión
 Josef Konstantin Beer (1862–1933) – malíř, restaurátor a sběratel umění
 Klaus Beer (* 1942) – německý atlet, skokan do dálky
 Michael Ernst Beer (1640–1695) – římskokatolický duchovní, generální vikář a děkan kapituly v Litoměřicích
 Wilhelm Beer – německý bankéř a amatérský astronom

předměty
 Löw-Beerovy vily ve Svitávce
 Vila Löw-Beer (Brno-Černá Pole)
 Vůz Beer ČD – vagón druhé vozové třídy Českých drah, nyní označený Bee273
 pivo – anglické slovo označující tento nápoj

další významy
 Beer (kráter na Marsu)
 Beer (kráter na Měsíci)
 Beer Ševa – hlavní město izraelského jižního distriktu
 Beerware – software podle licence šířený za pivo

Podobná příjmení 
 Beerbaum

Německá příjmení
Židovská příjmení